Luisi est un patronyme porté notamment par :

  (1882-1969), avocate uruguayenne, 
 Fabio Luisi (1959-), chef d'orchestre italien,
 Gianluca Luisi (1970-), pianiste italien,
  (1919-2013), homme politique uruguayen,
  (1928-2002), joueur de basket-ball et acteur américain,
 Jean Luisi (1926-2006), acteur français,
 Jean-Paul Luisi (1912-1995), homme politique français,
 Paulina Luisi (1875–1945), féministe uruguayenne,
 Peter Luisi (1975-), scénariste, producteur et réalisateur américano-suisse.